Kana – termine generico per indicare i due sillabari fonetici giapponesi hiragana, katakana e man'yōgana
 Kana – casa editrice francese
 Kana – nome proprio di persona femminile giapponese
 Kana – ring name di Asuka, wrestler giapponese
 Kana – centro abitato del Libano